Кристиан (от  варианта имени Христа) — распространённое европейское мужское имя. Женский аналог — Кристина.

Известные носители 
 
 Кристиан (герцог Саксен-Вейсенфельский)
 Кристиан (маркграф Серимунта)
 Кристиан Саксен-Эйзенбергский
 Кристиан Шлезвиг-Гольштейнский
 Кристиан фон Кёнигсегг

Короли Дании 
 Кристиан I — король Дании (1448—1481), король Норвегии (1449—1481), король Швеции (1457—1464)
 Кристиан II — король Дании и Норвегии (1513—1523), король Швеции (1520—1521)
 Кристиан III — король Дании (1534—1559), король Норвегии (1537—1559)
 Кристиан IV — король Дании и Норвегии (1588—1648), имя которого столица Норвегии — город Осло — носило 300 лет
 Кристиан V — король Дании и Норвегии (1670—1699)
 Кристиан VI — король Дании и Норвегии (1730—1746)
 Кристиан VII — король Дании и Норвегии (1766—1808)
 Кристиан VIII — король Дании (1839—1848), король Норвегии (1814)
 Кристиан IX — король Дании (1863—1906)
 Кристиан X — король Дании (1912—1947), король Исландии (1918—1944)

Правители Саксонии 
 Кристиан I — курфюрст Саксонии (1586—1591)
 Кристиан II — курфюрст Саксонии (1591—1611)
 Кристиан I — герцог Саксен-Мерзебургский (1656—1691)
 Кристиан II — герцог Саксен-Мерзебургский (1691—1694)
 Кристиан III Мориц — герцог Саксен-Мерзебургский (1694)

Псевдоним 
 Кристиан или Кристиан Кейдж (род. 1973) — псевдоним канадского рестлера Джея Ресо.
 Кристиан-Жак (1904—1994) — французский кинорежиссёр.

Фамилия 
 Кристиан, Брендан (род. 1983) — легкоатлет, представляющий Антигуа и Барбуду, бегун на короткие дистанции.
 Кристиан, Виктор (1885—1963) — немецкий этнограф, языковед, руководящий сотрудник Аненербе, штурмбаннфюрер СС.
 Кристиан, Герда (урождённая Герда Дарановски; 1913—1997) — личный секретарь Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.
 Кристиан, Гордон (1927—2017) — американский хоккеист.
 Кристиан, Грег (род. 1965) — американский бас-гитарист, известный своим участием в трэш-метал-группе Testament.
 Кристиан, Дэйв (род. 1959) — американский хоккеист.
 Кристиан, Дональд (1958—2011) — антигуанский велогонщик.
 Кристиан, Дэвид (род. 1946) — англоязычный историк, известен работой «Долгая История» (Big History).
 Кристиан, Кейтлин (род. 1992) — американская теннисистка.
 Кристиан, Клаудия (в девичестве Коглэн; род. 1965) — американская актриса, писательница, певица, музыкант и режиссёр.
 Кристиан, Коди (род. 1995) — американский актёр.
 Кристиан, Майк (род. 1955) — профессиональный культурист.
 Кристиан, Питер (род. 1947) — президент Федеративных Штатов Микронезии (2015—2019).
 Кристиан, Роджер (1935—2011) — американский хоккеист, нападающий, чемпион Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960).
 Кристиан, Стив (1935—2011) — мэр Питкэрна (1994—2004).
 Кристиан, Стивен (род. 1980) — вокалист и автор песен группы Anberlin.
 Кристиан, Уильям (1825—1887) — американский военный и гражданский инженер.
 Кристиан, Флетчер (1764—1793) — помощник капитана корабля «Баунти» Уильяма Блая во время рокового плавания на Таити за ростками хлебного дерева.
 Кристиан, Фредерик (1877—1941) — британский крикетист, чемпион Олимпийских игр в Париже (1900).
 Кристиан, Шон (род. 1965) — американский телевизионный актёр.
 Кристиан, Шон (род. 1975) — мэр Питкэрна (2014—2019).

См. также